Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2017 проводился с 10 по 13 августа 2017 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 11-й раз.

В чемпионате принимали участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала (в 5-й раз в своей истории) команда Бриджет Бекер / Шон Бекер, победившая в финале команду Кортни Смит / Антон Худ. Бронзовые медали завоевала команда Элеанор Адвьенто / Бретт Саргон.

Бриджет Бекер стала чемпионом Новой Зеландии среди смешанных пар в 7-й раз, Шон Бекер — в 5-й раз.

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Команды, занявшие в группе первые три места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «усечённой» олимпийской системе: полуфинал (где встречаются команды, занявшие 2-е и 3-е место в группе), затем в финале встречаются команда, занявшая 1-е место в группе, и победитель полуфинала.

Составы команд

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Команда
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#ffc
| 1||align=left|Адвьенто / Саргон ||  * || 7:5|| 8:9|| 8:4|| 6:7|| 8:2|| 3:7|| 3 || 3 || 85,3 ||3
|- bgcolor=#cfc
| 2||align=left|Бекер / Бекер     || 5:7||  * ||13:1|| 9:5|| 7:5|| 8:6||10:5|| 5 || 1 || 46,1 ||1
|-
| 3||align=left|Bishop / Bishop   || 9:8||1:13||  * ||9:10|| 3:7||2:13|| 7:6|| 2 || 4 || 103,0 ||6
|-
| 4||align=left|Jeyaranjan / Ford || 4:8|| 5:9||10:9||  * || 3:9|| 7:4|| 6:7|| 2 || 4 || 119,4 ||4
|- bgcolor=#ffc
| 5||align=left|Смит / Худ        || 7:6|| 5:7|| 7:3|| 9:3||  * || 6:2|| 9:7|| 5 || 1 || 95,9 ||2
|-
| 6||align=left|Smith / Smith     || 2:8|| 6:8||13:2|| 4:7|| 2:6||  * || 8:3|| 2 || 4 || 102,9 ||5
|-
| 7||align=left|Thompson / Fogo   || 7:3||5:10|| 6:7|| 7:6|| 7:9|| 3:8||  * || 2 || 4 || 127,2 ||7
|}
  Проходят в финал плей-офф с 1-го места
  Проходят в полуфинал плей-офф со 2-го и 3-го места

 Плей-офф Полуфинал. 13 августа, 9:00Финал.' 13 августа, 13:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2017

Спорт в Новой Зеландии в 2017 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Август 2017 года